Lovász László (1948) matematikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
 Lovász László (1976) szerkesztő, műsorvezető
 Lovász László (?) sportvezető (BLSZ)